San-Antonio priez pour nous ! est un roman écrit par Patrice Dard, de la série des romans policiers San Antonio.

Résumé 

Victor, un enfant de neuf ans, se réveille en pleine nuit pour s'apercevoir que son père a été enlevé.

Il fait alors appel à San-Antonio.

Titres des chapitres

Articles connexes 
 2005 en littérature
 San-Antonio (série)
 Liste des San-Antonio

Liens externes 
 
 
 

Roman San-Antonio (Patrice Dard)
Roman policier français
Roman français paru en 2005
2005 en littérature policière